Gary Jenkins (kunstschilder) (1938), een Amerikaans kunstschilder en televisiehost
 Gary Jenkins (musicus), een Amerikaans R&B-musicus, leadzanger van Silk
 Gary Jenkins (voetballer), een Nieuw-Zeelands voetballer voor Eastern Suburbs en het nationale elftal